Il singolare del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Gasquet che ha battuto in finale Gilles Müller 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Marc Rosset (secondo turno)
 Richard Gasquet (Campione)
 Scott Draper (primo turno)

 Christophe Rochus (primo turno)
 Peter Luczak (primo turno)
 Giorgio Galimberti (semifinali)
 Victor Hănescu (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2003